Kara henviser til flere artikler:
 Kara – en by i det nordlige Togo.
 Kara (region) – en region i det nordlige Togo.
 Kara (flod) – en flod i Rusland
 Kara (band) – er en sydkoreansk pigegruppe.